Бургундија (историјска регија), историјско подручје Француске
 Краљевство Бургундија (411–1378), различите државе које су постојале у или око данашње Савоје у данашњој југоисточној Француској
 Краљевство Бургунђана (411–534), држава из раног средњег века коју су основали Бургунђани
 Доња Бургундија (879–933), такође позната као Краљевина Прованца, краљевство настало распадом Каролиншког царства
 Горња Бургундија (888–933),, краљевство настало распадом Каролинсшког варсва, које углавном одговара данашњој западној Швајцарској
 Арлско краљевство (933–1378),, такође познато као Друго краљевсво Бургундија, средњовековна држава Светог римског царства, која се састојала од Горње и Доње Бургундије
 Грофовија Бургундија (982–1678), средњовековна грофовија Светог римског царства источно од војводства Бургундије
 Војводство Бургундија (1032–1477), средњовековна апанажа француске круне између Савоје и Северног мора
 Бургундија или Бургоња, (1958–2015), бивши регион Француске
 Бургундија-Франш-Конте, модерни регион Француске